10332 Défi – asteroide della fascia principale
 Lingua defi – altra denominazione della lingua fon
DeFi – Sigla di Decentralized Finance (Finanza decentralizzata)